Alfredo Musotto (-1941), capitaine de corvette italien, mort dans le naufrage du sous-marin Ammiraglio Caracciolo ;
 Francesco Musotto, magistrat et homme politique italien, père du précédent ;
 Francesco Musotto, avocat et homme politique italien, petit-fils du précédent ;
 Giovanni Musotto, universitaire et homme politique italien, père du précédent ;
 Ramiro Musotto (1963-2009), percussionniste brésilien.

Homonymie de patronyme